1868 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т во́семь — может означать:

 1868 — натуральное число между 1867 и 1869.
 1868 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1868 (другое обозначение — ESO 85-SC56) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1868 год в литературе

В искусстве 
 1868 год в театре

В музыке 
 1868 год в музыке

В науке 
 1868 год в науке